Markus Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Markus Fiedler (Soziologe) (* 1967), deutscher Soziologe

 Markus Fiedler (Regisseur)  (* 1972), deutscher Regisseur und Drehbuchautor